Boussouma peut désigner :

Toponymie 
 Boussouma, un département et une commune rurale de la province du Boulgou dans la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Boussouma, le village chef-lieu de ce département ;
 Boussouma-Peulh, un village du même département ;
 Boussouma, un département et une commune rurale de la province du Sanmatenga dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso ;
 Boussouma, la petite ville (officiellement encore un village) chef-lieu de ce département ;
 Le royaume de Boussouma, un ancien royaume qui occupait son territoire ;
 Boussouma, un village du département et la commune rurale de Sabcé dans la province du Bam et la région du Centre-Nord au Burkina Faso ;
 Boussouma, un village du département et la commune rurale de Koubri dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.